

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dobrocinek – przysiółek wsi Roztocznik w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów
 Dobrocinek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg

Zobaczx też 
 Dobrocin